Леонор од Бурбона и Ортиза () је најстарија ћерка шпанског краља Филипа VI и краљице Летиције. Леонор је прва у линији наследства шпанског престола. Према Уставу Краљевине Шпаније из 1978, након што је њен отац ступио на престо, 19. јуна 2014, она је постала потенцијална наследница престола Шпаније. Уколико краљица Летиција не роди сина, Леонор ће постати трећа владајућа краљица Шпаније, после Хуане I и Изабеле II.

Породично стабло

Спољашње везе 
 Шпанска престолонаследница креће на војну обуку (Б92, 18. март 2023)

Рођени 2005.
Принц од Астурије
Династија Бурбон
Шпанска краљевска породица
Мадриђани